Пења Верде има више значења:

 Пења Верде (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пења Верде (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Верде (Санта Марија Папало), насеље у савезној држави Оахака у Мексику